Port Authority bezeichnet:
 Delaware River Port Authority, Seehafen-Behörde der US-Staaten Pennsylvania und New Jersey
 Massachusetts Port Authority, Behörde bzw. Betreiber für bzw. von Flughäfen in Massachusetts und Teile des Hafens von Boston
 Hamburg Port Authority, Anstalt öffentlichen Rechts, zuständig für den Hamburger Hafen
 Namibian Port Authority, Betreiber der Hochseehäfen in Namibia
 Port Authority of New York and New Jersey, Betreiber unter anderem von Flughäfen und Seehäfen in New York und New Jersey
 umgangssprachlich das von diesem betriebene Port Authority Bus Terminal
 Sierra Leone Ports Authority, Betreiber der Hochseehäfen in Sierra Leone
 Transnet (Südafrika)#Transnet National Ports Authority, Südafrikas Hafenbehörde
 Port Authority (Film), Filmdrama von Danielle Lessovitz (2019)

Siehe auch:
 Gambia Ports Authority, Hafenbetreiber in Gambia
 Ports Authority, Fußballverein aus Sierra Leone